Stollenmühle ist ein Ortsname:

 Stollenmühle, früherer Name der Obere Mühle (Alpirsbach), Hof im Stadtteil Ehlenbogen der Stadt Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Stollenmühle (Sangerhausen), Siedlungsplatz der Stadt Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Stollenmühle (Schallstadt), Siedlungsplatz von Wolfenweiler, Gemeinde Schallstadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Stollenmühle (Schnelldorf), abgegangene Mühle beim heutigen Stollenhof der Gemeinde Schnelldorf im Landkreis Ansbach, Bayern
 Stollenmühle (Wunsiedel), Einöde der Stadt Wunsiedel im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern